Julián Rodríguez puede referirse a:

 Julián Rodríguez Blanco (1969-), compositor y guitarrista colombiano;
 Julián Rodríguez Cosme (1971-), novelista, cuentista, poeta, periodista y compositor peruano;
 Julián Rodríguez Marcos (1968-2019), editor y escritor español;
 Julián Rodríguez Santiago (1965-), árbitro de fútbol español;
 Julián Isaías Rodríguez (1942-), político y abogado venezolano;
 Santo Julián Rodríguez (1896-1936), mártir y sacerdote salesiano.